Sarah Harding peut désigner :

 Sarah Harding (1981-2021) chanteuse britannique ; 
 Sarah Harding (fl. 1721–17), imprimeuse et éditrice irlandaise ;
 Sarah Harding, réalisatrice britannique de films.

Autre 
 Dr Sarah Harding, personnage de Jurassic Park.